HMS Devastation je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Devastation (1804) 
 HMS Devastation (1820) 
 HMS Devastation (1841) 
 HMS Devastation (1871)

Devastation